Copa Artigas steht für:

 Copa Artigas (1965–1985), Fußballwettbewerb zwischen den Nationalmannschaften Paraguays und Uruguays
 Copa Artigas, anderer Name des Campeonato Nacional General Artigas, uruguayischer Fußballwettbewerb
 Copa Artigas, Alternativname des uruguayischen Fußballwettberbs Liguilla Pre-Libertadores